S'intitolano così 8 album di Roberto Murolo:

 Roberto Murolo e la sua chitarra (1ª selezione di successi) del 1955
 Roberto Murolo e la sua chitarra (2ª selezione di successi) del 1955
 Roberto Murolo e la sua chitarra (3ª selezione di successi) del 1955
 Roberto Murolo e la sua chitarra (4° selezione di successi) del 1955
 Roberto Murolo e la sua chitarra (5° selezione di successi) del 1956
 Roberto Murolo e la sua chitarra del 1959
 Roberto Murolo e la sua chitarra del 1961
 Roberto Murolo e la sua chitarra del 1965